Села
 Глинсько (Україна), див. Глинськ,  Львівська область,  Жовківський район
 Глинсько (, ), село у Польщі (Великопольське воєводство, Косьцянський повіт, Гміна Сміґель, поблизу міста Смігель)
 Глинсько (), село у Росії, Новгородська область, Шимський район, 
 Інше
 Глинсько (заповідне урочище), в Рівненській області.

Див. також 
 Глинськ
 Глинське
 Глинський (топонім)
 Глиняни